Лінда Гарві-Вілд і Чанда Рубін виграли титул, перемігши у фіналі пару Дженні Бірн і Рейчел Макквіллан з рахунком 7–5, 4–6, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Інес Горрочатегі /  Лариса Нейланд (півфінал)
 Деббі Грем /  Енн Гроссман (1-ше коло)
 Лаура Голарса /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Лінда Гарві-Вілд /  Чанда Рубін (чемпіонки)

Сітка

Посилання 
 Tasmanian International 1994 Doubles Draw

парний розряд